Безена́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 135 км на схід від Бордо, 50 км на південний схід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Безенак і Кастель було об'єднано в новий муніципалітет Кастель-е-Безенак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 126,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Безенак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Безенак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь